Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2002 — турнир под эгидой ИИХФ, который проходил с 9 по 15 декабря 2001 года в городах Капфенберге и Цельтвеге (Австрия).

Регламент 
Победитель турнира переходит в турнир ТОП-дивизиона 2003 года.
Международная федерация хоккея решила изменить структуру дивизионов. С сезона 2002/2003 в первом дивизионе стало участвовать 12 команд, поэтому по результатам турнира из первого дивизиона не было выбывания в низший дивизион.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 8 национальных команд. 7 из Европы и одна из Азии. Сборная Казахстана пришла из ТОП-дивизиона 2001 года, Сборная Словении пришла из Второго дивизиона чемпионата мира 2001 года, остальные — с прошлого турнира Первого дивизиона чемпионата мира 2001 года.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Утешительный раунд

Турнир за 5 — 8 место

Игра за 7-е место

Игра за 5-е место

Финальный раунд

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд 

 Остальные команды остаются в первом дивизионе.

Ссылки 
 Официальные результаты и статистика. Архив. iihf.com
 Чемпионат мира среди молодёжных команд. Архив hokej.sfrp.cz
 Информация о турнире passionhockey.com

2001 год в хоккее
Декабрь 2001 года
Спорт в Австрии в 2001 году
М*1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Австрии
Международные спортивные соревнования в Капфенберге
Международные спортивные соревнования в Цельтвеге
Чемпионаты мира в Австрии